

Munizioni

.38 Special – tipo di cartuccia per revolver. Significati derivati includono:
.38 Special 200 grani – variante della precedente

Altro
 38 Special – gruppo musicale southern rock
 38 Special – primo album del gruppo eponimo